Pašman je lahko:
 Pašman (otok), hrvaški otok v Jadranskem morju
 Pašman (mesto), mesto in občina na otoku Pašmanu, Hrvaška